Bulgarije
 Madan (Montana), een plaats in het noordwesten van Bulgarije
 Madan (Smoljan), een plaats in het zuiden van Bulgarije

Indonesië
 Madan (Samudera)

Syrië
 Ma'adan, een plaats in Syrië